JS steht für:
 Air Koryo, nordkoreanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 JavaScript, Skriptsprache (Dateierweiterung)
 JScript, Skriptsprache (von Microsoft)
 Joint-Stereo, digitales Audio-Komprimierungsverfahren
 Jungschar, christlicher Jugendverband
 Jura-Simplon-Bahn, ehemalige Eisenbahngesellschaft der Schweiz
 Justice Society, Superheldengruppe von DC Comics 

JS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Fagernes in der Provinz Innlandet

Js steht für:
 Bekanntsache, Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft für Ermittlungsverfahren, bei denen der Beschuldigte bekannt ist 
 Joulesekunde, physikalische Einheit der Wirkung

J/S steht für
Jamming to Signal ratio, ein Verhältnis bei Störsendern
Siehe auch:
 Jugend und Sport

JS